Finalen av Royal League 2005/2006 var den andra finalen av den skandinaviska turneringen Royal League. Finalen spelades den 6 april 2006 mellan FC Köpenhamn från Köpenhamn i Danmark och Lillestrøm SK från Lillestrøm i Norge, finalen spelades på Parken i Danmark, matchen vanns av FC Köpenhamn med siffrorna 1–0  sedan Razak Pimpong gjort matchens enda mål i den 90:e matchminuten.

Matchen

Källor
 Rsssf.no

Royal League 2005/2006